Меклета — топоним в России, образованный от  (Меклята) — место, где обитают лягушки, жабы ( — лягушка; жаба)

 Меклета — посёлок в Черноземельском районе Калмыкии.
 Меклета — хутор в Белоглинском районе Краснодарского края.
 Меклета — железнодорожный разъезд Северо-Кавказкой железной дороги.

См. также 
 Большая Меклета